Het seizoen 2003/04 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Hurley en SCHC als kampioenen. 

Na de onderlinge play-off's promoveerden de dames van SCHC naar de Hoofdklasse 2004/05. Graspiepers, Venlo, Geel Zwart en DSHC degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/Degradatie Hoofdklasse

Hockey in 2003
Hockey in 2004
Overgangsklasse hockey